Feliciano López era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto al secondo turno da Yannick Hanfmann.

In finale Fabio Fognini ha sconfitto Hanfmann con il punteggio di 6-4, 7-5.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno:

  David Goffin (quarti di finale)
  Roberto Bautista Agut (semifinale)
  Feliciano López (secondo turno)
  Fabio Fognini (campione)

<li> Paolo Lorenzi (secondo turno)
<li> Robin Haase (semifinale)
<li> Dušan Lajović (primo turno)
<li> João Sousa (quarti di finale)

Qualificati 

  Daniel Brands (primo turno)
  Lorenzo Giustino (primo turno)

<li> Yannick Hanfmann (finale)
<li> Gleb Sakharov (secondo turno)

Wildcard 

  Antoine Bellier (primo turno)
  Marco Chiudinelli (primo turno)

<li> Fabio Fognini (campione)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad 2017